Carri puede referirse a:

Apellido 
Albertina Carri (1973-), actriz argentina, hija de Roberto Carri.
Roberto Carri (1940, desaparecido desde 1977), sociólogo y ensayista argentino vinculado a la organización política Montoneros.

Otros 
Bolitoglossa carri, especie de salamandras en la familia Plethodontidae.
Sibon carri, especie de serpiente que pertenece a la familia Dipsadidae.